Dandy's Rule OK? (1995) est le premier album studio du groupe de rock américain The Dandy Warhols.

Titres 

 Introduction by Young Tom
 The Dandy Warhols' T.V. Theme Song
 Ride
 Best Friend
 Not Your Bottle
 (Tony, This Song Is Called) Lou Weed
 Nothin' to Do
 The Coffee and Tea Wrecks
 Genius
 Dick
 Just Try
 Nothing (Lifestyle of a Tortured Artist for Sale)
 Grunge Betty
 Prelude: It's a Fast Driving Rave-Up with the Dandy Warhols
 It's a Fast Driving Rave-Up with the Dandy Warhols Sixteen Minutes
 Finale: It's a Fast Driving Rave-Up with the Dandy Warhols
 Piste cachée 3:11 après le dernier morceau : Dick (reprise)

Album de rock américain
Premier album musical sorti en 1995